Baghdati (gemeente), een gemeente in de Georgische regio Imereti
Baghdati (stad), de hoofdplaats van deze gemeente